Stróżewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Stróżewo, village du powiat de Lipno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stróżewo, village du powiat de Radziejów, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stróżewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Stróżewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Stróżewo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale